Riverdale is de naam van diverse plaatsen in de VS:
 Riverdale (Californië)
 Riverdale (Georgia)
 Riverdale (Illinois)
 Riverdale (Iowa)
 Riverdale (Nebraska)
 Riverdale (New Jersey)
 Riverside (Steuben County, New York)
 Riverside (Suffolk County, New York)
 Riverdale (North Dakota)
 Riverdale (Utah)
 Riverdale (Bronx) is een deel van The Bronx in New York

Andere betekenissen:
 Riverdale (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017